Die 16. U-17-Fußball-Ozeanienmeisterschaft wurde 2015 in Apia, Samoa, und Pago Pago, Amerikanisch-Samoa, ausgetragen. Das Turnier begann am 13. Januar und endete am 26. Januar 2015. Sieger wurde Neuseeland und qualifizierte sich dadurch für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2015.

Modus 
Die elf Mannschaften spielten in zwei Gruppen eine Einfachrunde. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichten das Halbfinale.

Gruppe A

Gruppe B

Finalspiele

Weblinks 
 Oceania U-17 Championship 2015 auf rsssf.com (englisch)

2015
Fußballveranstaltung 2015
Sportveranstaltung in Samoa
Sportveranstaltung in Amerikanisch-Samoa
Fußball (Samoa)
Fußball (Amerikanisch-Samoa)